Wilczyn – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie polkowickim, w gminie Grębocice 
 Wilczyn (dawniej Wilczyn Leśny) – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Oborniki Śląskie 
 Wilczyn – wieś w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Biała Podlaska 
 Wilczyn – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Wilczyn
 Wilczyn – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim
 Wilczyn – dawna wąskotorowa stacja kolejowa w Wilczogórze, w województwie wielkopolskim

Zobacz też 
 Wilczyny, Linia kolejowa Jabłonka Słupecka – Wilczyn